Гранха Сан Исидро има више значења:

 Гранха Сан Исидро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гранха Сан Исидро (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Исидро, Мануел Гранадос Банда (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Исидро (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Сан Исидро (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гранха Сан Исидро (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гранха Сан Исидро (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Гранха Сан Исидро (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику